Furniss est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1934-2013), joueur anglais de cricket
Bruce Furniss (né en 1957), nageur américain
 (1922-2017), joueur anglais de football
Gill Furniss (né en 1957), femme politique travailliste britannique
Harry Furniss (1584-1925), illustrateur et artiste irlandais
 (1868-1939), homme politique socialiste britannique

Lawrence Furniss (1858-1941), joueur anglais de football
, écrivain américain d'animation historique
 (1875-1952), homme politique canadien en Ontario
Steve Furniss (né en 1952), nageur américain

Homonymie de patronyme